

Letteratura 
Gli anni (The Years) – romanzo di Virginia Woolf del 1937

Musica 
Gli anni – singolo degli 883 del 1995, dall'album La donna il sogno & il grande incubo
Gli anni – album degli 883 del 1998